Football League Championship 2021/2022 jest 18. sezonem drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Fulham, West Bromwich Albion oraz Sheffield United. W sezonie jest trzech beniaminków Hull City, Peterborough United oraz Blackpool. Udział wzięły 24 drużyny.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Tabela

Baraże o awans

Półfinały 

 Rewanż

Finał

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: strona BBC Sport.

Hattricki

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii